Saint-Beauzire (Haute-Loire)
Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme)